Раздельное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Раздельное — село в Железинском районе Павлодарской области.

Украина 
 Раздельное — село в Самборском районе Львовской области.